Bergsma ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Bergsma (* 1955), niederländischer Schwimmer
 Cornelis Adriaan Bergsma (1798–1859), niederländischer Chemiker, Botaniker und Agrarwissenschaftler
 Edo Johannes Bergsma (1862–1942), Bürgermeister von Enschede und Vorsitzender des Königlich Niederländischen Fremdenverkehrsverbandes ANWB
 Elke Bergsma (* 1968), deutsche Schriftstellerin
 Han Bergsma (* 1961), niederländischer Segler
 Heather Bergsma (* 1989), US-amerikanische Speedskaterin und Eisschnellläuferin
 Jacob Hendrik Bergsma (1838–1915), niederländischer Politiker und Jurist
 Johannes Casparus Bergsma (1775–1818), niederländischer Jurist
 Joop Bergsma (1928–2011), niederländischer, in Deutschland tätiger katholischer Geistlicher und Theologe
 Jorrit Bergsma (* 1986), niederländischer Eisschnellläufer
 Léon Bergsma (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Stella Bergsma (* 1970), niederländische Sängerin und Schriftstellerin
 Petrus Adrianus Bergsma (1743–1824), niederländischer Unternehmer
 Pieter Bergsma (1927–2012), niederländischer Damespieler
 Titia Bergsma (1786–1821), niederländische Japanreisende
 Willem Adriaan Bergsma (1829–1901), niederländischer Politiker
 William Bergsma (1921–1994), US-amerikanischer Komponist